Nick Kyrgios era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Ugo Humbert.

In finale Rafael Nadal ha sconfitto Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (campione)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)

  John Isner (semifinale)
  Nick Kyrgios (primo turno, ritirato)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Dušan Lajović (secondo turno)

Wildcard 

  Cameron Norrie (primo turno)
  Mischa Zverev (primo turno)

  Gerardo López Villaseñor (primo turno)

Qualificati 

  Jason Jung (primo turno)
  Tommy Paul (quarti di finale)

  Marcos Giron (secondo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)

Lucky loser 

  Alex Bolt (primo turno)

  Tarō Daniel (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2020